SQW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skive (Danimarca)